Aleksander Teleżyński (1878-1940), oficer
 Henryk Teleżyński (1905-1989), botanik